Lorbek est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Dalia Lorbek (née en 1978), skieuse alpine slovène ;
 Erazem Lorbek (né en 1984), joueur de basket-ball slovène ;
 Domen Lorbek (né en 1985), joueur de basket-ball slovène, frère du précédent ;
  (né en 1988), joueur de basket-ball slovène, frère des précédents.

Notes et références 

sl:Lorbek